Нижняя Иреть — название населённых пунктов в России:

 Нижняя Иреть — заимка в Черемховском районе Иркутской области.
 Нижняя Иреть — село в Черемховском районе Иркутской области.